Matcherna i Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 spelades från 29 juni till 6 juli 2011.

Tabell

Matcher

Norge mot Ekvatorialguinea

{{Resultat med trupp|id=NOR-EQG
|nr       = 
|bild     = NOR-EQG-2011-06-29.svg
|datum    = 29 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Emilie Haavi 
|mål2     = 
|arena    = Augsburg Arena
|spelplats= Augsburg
|publik   = 12928
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ingrid Hjelmseth
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Australien

{{Resultat med trupp|id=BRA-AUS
|nr       = 
|bild     = BRA-AUS-2011-06-29.svg
|datum    = 29 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Rosana 
|mål2     = 
|arena    = Borussia-Park
|spelplats= Mönchengladbach
|publik   = 27258
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Rosana
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Ekvatorialguinea

{{Resultat med trupp|id=AUS-EQG
|nr       = 
|bild     = AUS-EQG-2011-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Leena Khamis Emily van Egmond Lisa De Vanna 
|mål2     =  Genoveva Añonman
|arena    = Ruhrstadion
|spelplats= Bochum
|publik   = 15640
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lisa De Vanna
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Norge

{{Resultat med trupp|id=BRA-NOR
|nr       = 
|bild     = BRA-NOR-2011-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Marta Rosana 
|mål2     = 
|arena    = Volkswagen Arena
|spelplats= Wolfsburg
|publik   = 26067
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Marta
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ekvatorialguinea mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=EQG-BRA
|nr       = 
|bild     = EQG-BRA-2011-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Érika Cristiane
|arena    = Commerzbank-Arena
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 35859
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Érika
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Norge

{{Resultat med trupp|id=AUS-NOR
|nr       = 
|bild     = AUS-NOR-2011-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Kyah Simon 
|mål2     =  Elise Thorsnes
|arena    = Bayarena
|spelplats= Leverkusen
|publik   = 18474
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Kyah Simon
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp D